Taizu (chin. 太祖 = „Erhabener Ahn“) war im alten China der Tempelname mehrerer Dynastie-Gründer, so z. B. von
 Liao Taizu, Gründer der Liao-Dynastie, besser bekannt als Yelü Abaoji 
 Song Taizu, Gründer der Song-Dynastie; er ist meist gemeint, wenn nur von „Taizu“ die Rede ist
 Jin Taizu, Gründer der Jin-Dynastie, besser bekannt als Wanyan Aguda
 Yuan Taizu, Gründer der Yuan-Dynastie, besser bekannt als Dschingis Khan
 Ming Taizu, Gründer der Ming-Dynastie, auch bekannt als Hongwu oder Zhu Yuanzhang
 Qing Taizu, Gründer der Qing-Dynastie, auch bekannt als Nurhaci